Litchfield (Illinois)
 Litchfield (Maine)
 Litchfield (Minnesota)
 Litchfield (Nebraska)
 Litchfield (Nova Hampshire)
 Litchfield Park, població dels Estats Units a l'estat d'Arizona.